Existen dos puertos que llevan el nombre de la ciudad de Tánger (Marruecos):

 El puerto de Tánger, situado en plena ciudad.
 El puerto de Tánger Med, situado a 45 km de Tánger y 20 km de Ceuta (España).